Ein Hörspielmuseum ist ein Museum über Hörspiele, zum Beispiel:
 Hörspielmuseum (Gut Hasselburg), eröffnet 2021 im Gut Hasselburg in Schleswig-Holstein
 Museum-Studio für Hörspiele (), eröffnet 2015 im Bakhrushin-Museum in Moskau 
 Polnisches Hörspielmuseum (), eröffnet 2021 in Baranów Sandomierski in Polen